Anne Seymour puede referirse a:
 Anne Seymour, Duquesa de Somerset, tía de Eduardo VI de Inglaterra (1510-1587). 
 Anne Seymour, Condesa de Warwick, (1538-1587).
 Anne Seymour Damer (1748-1828), escultora inglesa.
 Anne Seymour (actriz) (1909-1988), actriz estadounidense.